Wizards bezeichnet:
 Washington Wizards, eine US-amerikanische Basketballmannschaft
 Wizards of the Coast, eine US-amerikanische Firma
 Wizards vs Aliens, eine britische Fernsehserie
 Wizards (Band), eine brasilianische Power-Metal-Band

Siehe auch:
 Wizard (Begriffsklärung)